All I Have – album di Amerie del 2002
 All I Have – singolo di Jennifer Lopez del 2003